Manuel Pucciarelli – calciatore italiano
 Mauro Pucciarelli – giornalista, scrittore e regista italiano
 Stefania Pucciarelli – politica italiana